Thomas Brinkmann – musicista tedesco
 Thomas Brinkmann – hockeista su prato tedesco